Lacona peut faire référence à :

 Lacona, une ville, du comté de Warren en Iowa, aux États-Unis.
 Lacona, un village du comté d'Oswego, État de New York.

Homonymie de toponyme